Sint-Jozef Arbeiderkerk (Dendermonde)
Sint-Jozef Arbeiderkerk (Torhout)

Jozef Arbeiderkerk